Оупън Суд де Франс 2012 е турнир по тенис, който се играе на твърда настилка в зала. Това e 25-ото издание на Оупън Суд де Франс и е част от турнирите от международните серии 250 на ATP на ATP Световен Тур 2012. Провежда се в Арена Монпелие в Монпелие, Франция.

Сингъл

Поставени тенисисти

Финали

Горна половина

Долна половина

Двойки

Поставени двойки

Схема

Източници 
 Квалификация сингли
 Схема на турнира при синглите
 Схема на турнира при двойките

ATP Световен Тур 2012
Оупън Сюд дьо Франс